Wheeler kan som auktorsförkortning betyda:

 Alwyne Cooper Wheeler
 Elisabeth A. Wheeler
 Esther W. Wheeler
 George Carlos Wheeler
 Helen-Mar. Wheeler
 Jeanette Wheeler
 Judith Roderick Wheeler
 Louis Cutter Wheeler
 Marshall R. Wheeler
 Quentin D. Wheeler
 Terry A. Wheeler
 Tim Wheeler
 Ward C. Wheeler
 William Morton Wheeler

Robotskapade auktorsförkortningar